Ге́рхард Хе́рцберг (также Герцберг, ; 25 декабря 1904, Гамбург — 3 марта 1999, Оттава) — канадский .

Биография 
Герхард Герцберг родился 25 декабря 1904 года в городе Гамбурге в семье Альбина Херцберга и Эллы Бибер. Рано оставшись без отца, воспитывался матерью, которая для содержания семьи работала уборщицей.

Учился в технологическом институте Дармштадта, Гёттингенском и Бристольском университетах. Преподавал в технологическом институте Дармштадта (с 1930 года). Будучи женатым на еврейке, в 1935 году был вынужден покинуть Германию и переехать в Канаду, в 1935—1945 профессор университета Саскачевана.

С 1945 года профессор Чикагского университета.

С 1949 года руководитель отдела теоретической физики Национального научно-исследовательского совета Канады (Оттава).

Президент  (1956). Вице-президент Международного союза теоретической и прикладной физики (1957—1963). Член Королевского общества Канады с 1939 года (президент в 1966—67 годах), член Лондонского королевского общества с 1951 года.

Герхард Герцберг умер 3 марта 1999 года в городе Оттаве.

Основные работы 
Основные труды по атомной и молекулярной спектроскопии. Автор всемирно известных монографий и большого числа журнальных публикаций по спектроскопии.

Награды и признание 
 Премия столетия (1958)
 Бейкеровская лекция (1960)
 Медаль Фредерика Айвса (1964)
 Компаньон ордена Канады (1968)
 Премия Уилларда Гиббса (1969)
 Фарадеевский лектор Королевского химического общества (1970)
 Нобелевская премия по химии (1971)
 Королевская медаль (1971)
 Премия Лайнуса Полинга (1971)
В его честь названа Канадская золотая медаль Герхарда Херцберга, вручающаяся  с 1991 года, и Медаль Херцберга Канадской ассоциации физиков, вручающаяся с 1970 года.

Общественная деятельность 
В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

Сочинения 
 Атомные спектры и строение атомов, М., 1948
 Спектры и строение двухатомных молекул, М., 1949
 Колебательные и вращательные спектры многоатомных молекул, М., 1949
 Электронные спектры и строение многоатомных молекул, М., 1969.

Примечания

Литература

Ссылки 

Химики Канады
Иммигрировавшие в Канаду из Германии
Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из Канады
Компаньоны ордена Канады
Награждённые Королевской медалью
Члены Канадского королевского общества
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Почётные члены Японской академии наук
Иностранные члены Индийской национальной академии наук
Выпускники Гёттингенского университета
Выпускники Бристольского университета
Преподаватели Саскачеванского университета
Преподаватели Чикагского университета
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Почётные доктора Манитобского университета
Почётные доктора Университета Лаваля
Почётные доктора Шербрукского университета
Почётные доктора Альбертского университета
Почётные доктора Университета Британской Колумбии
Почётные доктора Чикагского университета
Почётные доктора Университета Дэлхаузи
Почётные доктора Университета Макмастера
Почётные доктора Университета Святой Марии (Галифакс)
Члены Шведской королевской академии наук
Президенты Королевского общества Канады
Лауреаты премии Эрла Плайлера
Награждённые медалью Генри Маршалла Тори
Награждённые медалью Фредерика Айвса
Президенты Канадской ассоциации физиков